Оттер (англ. Otter; швед. Otter; нем. Otter) — многозначный термин. Может означать:

 Оттер — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Оттер (остров) — необитаемый остров в группе островов Прибылова штата Аляска в Беринговом море рядом с западным побережьем штата.
  — немецкий минный транспорт времён Второй мировой войны.

Фамилия 
 Оттер, Анне Софи фон (род. 1955) — шведская певица (меццо-сопрано).
 Оттер, Бутч (род. 1942) — американский политик, представляющий Республиканскую партию, губернатор Айдахо с января 2007 года.
 Оттер, Жоан (1707—1749) — французский ориенталист.
 Оттер, Кристиан (1598—1660) — прусский инженер и математик.
 Оттер, Уильям Диллон (1843—1929) — офицер канадской армии, первый начальник Генерального штаба армии, рождённый на территории Канады.
 Оттер, Фредрик (1833—1910) — шведский политический, военный и государственный деятель, премьер-министр Швеции (1900—1902).

Примечания